Number one puede referirse a:

 Number one, primer disco del álbum recopilatorio Conventional weapons de la banda My Chemical Romance;
 «Number one», canción de la banda Helloween.